Лук Хемсворт (; Мелбурн, 5. новембар 1980) аустралијски је глумац. Познат је по улози Ешлија Стабса у серији Западни свет (2016—2022).

Детињство и младост 
Рођен је 5. новембра 1980. године у Мелбурну, у Викторији. Најстарији је син Леони, наставнице енглеског језика, и Крејга Хемсворта, саветника за социјалне услуге. Има два млађа браћа, Крис и Лијам Хемсворт, који су глумци. Његов деда по мајци је холандски имигрант, а такође има и енглеског, ирског, шкотског и немачког порекла.

Филмографија

Филм 

|-
| rowspan=3| 2014.
|
| -{The Reckoning}-
| Џејсон Пирсон
|
|-
| Аномалија
| -{The Anomaly}-
| Ричард Елкин
|
|-
| Убиј ме три пута
| -{Kill Me Three Times}-
| Дилан Смит
|
|-
| 2015.
| Бесконачност
| -{Infini}-
| Чарли Кент
|
|-
| 2016.
|
| -{The Osiris Child: Science Fiction Volume One}-
| Травек
|
|-
| rowspan=2| 2017.
|
| -{Hickok}-
| Вајлд Бил Хичкок
|
|-
| Тор: Рагнарок
| -{Thor: Ragnarok}-
| глумац Тора
|
|-
| rowspan=3| 2018.
|
| -{We Are Boats}-
| Лукас
|
|-
|
| -{River Runs Red}-
| Вон
|
|-
|
| -{Encounter}-
| Вил Флеминг
|
|-
| 2019.
|
| -{Crypto}-
| Кејлеб
|
|-
| 2020.
|
| -{Death of Me}-
| Нил
|
|-
| 2021.
|
| -{Asking for It}-
| Вернон
|
|-
| rowspan=2| 2022.
| Тор: Љубав и гром
| -{Thor: Love and Thunder}-
| глумац Тора
|
|-
|
| -{Bosch & Rockit}-
| Бош
|
|}

Телевизија 

|-
| 2001—2002.
| Комшије
| -{Neighbours}-
| Нејтан Тајсон
| 10 епизода
|-
| 2003.
|
| -{The Saddle Club}-
| Сајмон
| 1 епизода
|-
| 2004.
|
| -{Blue Heelers}-
| Глен Питерс
| 2 епизоде
|-
| rowspan=2| 2005.
|
| -{Last Man Standing}-
| Шенон Газал
| 3 епизоде
|-
| Сви свети
| -{All Saints}-
| Бен Симпсон
| 1 епизода
|-
| 2007.
|
| -{Satisfaction}-
| Пол
| 1 епизода
|-
| rowspan=2| 2008.
| Комшије
| -{Neighbours}-'
| Џон Картер
| 3 епизоде
|-
|
| -{The Elephant Princess}-| Хари
| 1 епизода
|-
| rowspan=2| 2009.
|
| -{Carla Cametti PD}-| електричар
| 1 епизода
|-
|
| -{Tangle}-| Џон
| 2 епизоде
|-
| 2011.
|
| -{The Bazura Project}-| зликовац
| 1 епизода
|-
| rowspan=2| 2012.
|
| -{Bikie Wars: Brothers in Arms}-| Грегори Кембел
| мини-серија
|-
| Гимназијске трауме| -{Winners & Losers}-| Џексон Нортон
| 2 епизоде
|-
| 2016—2022.
| Западни свет| -{Westworld}-| Ешли Стабс
| главна улога
|-
| 2021.
| Млади Рок| -{Young Rock}-''
| тренер Ериксон
| 2 епизоде
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1980.
Биографије живих особа
Аустралијски глумци